Bearwallow ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bearwallow (Kentucky), im Washington County
 Bearwallow (North Carolina), im Henderson County
 Bearwallow (Tennessee), im Cheatham County
 Bearwallow (Virginia), im Buchanan County

Siehe auch:
 Bear Wallow